Тёлёс (дөөлөс, төөлөс) — название киргизского племени, входящего в состав подразделения Ичкилик.

Генеалогия 

Разные источники относят племя в состав каждого киргизского подразделения (Правое крыло, Левое крыло, Ичкилик), или иногда выделяют в отдельное самостоятельное племя. В санжыре сохранились скудные сведения о племени.

Племя делится на две ветви: Алангар с тотемным названием Ай-тамга и Кёлёнгёр соответственно Кош-тамга. В состав Ай-тамга входят рода шалендер, дукун, буйга, чулум кашка, ак эчки. В состав Кош-тамга входят рода тобун шарон, керей, мүркүт, меркит, бөлтүрүк, качканак.

Происхождение 

Происхождение племени историки связывают с древнетюркским племенным союзом теле (гаоцзюй) и монголами  (этноним "Алангар" историки связывают с мифической прародительницей монголов Алан-Гоа. Кроме того, в составе ветви Кош-тамга есть роды керей, меркит).

В 1703 году джунгарский хунтайджи Цэван-Рабдан насильно переселил группы енисейских кыргызов, телесцев, мингатов, ооржаков и прочих этносов Южной Сибири в Семиречье. Впоследствии, часть их вернулась на свою родину, оставшиеся ассимилируются с близкородственными тяньшаньскими киргизами. До 20 века тёлёсцы Тянь-Шаня сохраняли некоторые культурные особенности (обряды, фольклор, быт, орнаменты и др.).

Тамга 

Племенная тамга «ай тамга» изображена в виде перевернутой дуги или лежащего на спине полумесяце.

Расселение 

Живут в основном на юге Киргизии, в Ошской области. Небольшие группы разобщенно живут в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях.

Источник 
 Национальная энциклопедия «Кыргызстан». 3-том. Гл. ред Асанов У.А., Бишкек. Центр гос. языка и энциклопедии, 2011.ISBN 978–9967–14–074–5 .
 «Киргизы: санжыра, история, наследие, обычаи» (кирг. «Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт.»). 2-й том. Автор К. Жусупов. Издательство «Кыргызстан». Бишкек 1993 г.

См. также 
 Киргизские роды
 Кесек (племя)
 Тёлёс
 Бостон (племя)

Примечания 

Киргизские племена
Этносы тюрко-монгольского происхождения